

Patronyme 
 Oudard du Biez (1445-1563) est un maréchal de France.
 Le frère Jean Oudart (1654-1742) est un des créateurs du vin de Champagne.
 Jacques-Oudart Fourmentin (1764-?) est un corsaire français.
 Jean-Louis Oudart (1795-1827) est un danseur et chorégraphe français.
 Paul Louis Oudart (1796-1860) est un naturaliste et illustrateur français.
 Félix Oudart (1881-1956) est un comédien français.

Toponyme 
 Rue Victor Oudart à Bruxelles.

Homonymie de patronyme